Kilmez – városi jellegű település Oroszországban, a Kilmezi járás székhelye
 Kilmez – falu Oroszországban, Udmurtföldön
 Kilmez – folyó Oroszországban, a Vjatka mellékfolyója